Zavala je lahko:
 Zavala, Trebinje (Bosna in Hercegovina)
 Zavala, Slivno (Hrvaška)
 Zavala, Jelsa (Hrvaška)
 Zavala, Mozambik (Mozambik)